Ander är ett svenskt efternamn, som också finns inom det tyska språkområdet. Den 31 december 2013 bars namnet av 482 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Ander
 Alfred Ander (1873–1910), brottsling
 Alois Ander (1821–1864), böhmisk operasångare
 August Ander (1869–1938), politiker
 Bengt Ander (född 1943), tecknare och skulptör
 Birgitta Ander (1916–1984), skådespelare
 Birgitta Ander (född 1940), skådespelare och fotomodell
 Charlotte Ander (1902–1969), tysk skådespelare
 Ernst Ander (1878–1939), tidningsman
 Gunnar Ander (1908–1976), formgivare
 Gustaf Ander (född 1912), tidningsman
 Jan-Erik Ander (född 1946), tecknare och art director, signatur jeander
 Karin Ander (1916–1993), målare
 Kjell Ander (1902–1992), entomolog
 Knut Ander, (1872–1908), grafiker
 Lars Ander (1940–2015), tidningsman, företagsledare
 Owe Ander (född 1956), musikforskare
 Rune Ander (1916–1987), musiker
 Ture Ander (1881–1959), konstnär

Se även
 Ander (familj), om Ernst Ander, hans familj och den mediekoncern som de byggt upp.

Källor

Svenska efternamn